

Pessoas
Michael Preetz

Localidades

Preetz
Preetz (Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental)

Desambiguação